Der Rajon Tokmak (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Saporischschja im Südosten der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Tokmak, diese war jedoch selbst kein Teil des Rajonsgebietes.

Geographie 
Der Rajon lag zentral in der Mitte der Oblast Saporischschja, er grenzte im Norden an den Rajon Orichiw, im Nordosten an den Rajon Polohy, im Osten an den Rajon Tschernihiwka, im Südosten an den Rajon Pryasowske, im Südwesten an den Rajon Melitopol, im Westen an den Rajon Mychajliwka sowie im Nordwesten an den Rajon Wassyliwka.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Molotschna mit deren Zuflüssen Tokmak (Токмак), Tschynhul (Чингул), Kuruschan (Курушан) und Juschanly (Юшанли), das Gebiet ist leicht hügelig mit Höhenlagen zwischen 50 und 160 Metern (höchste Erhebung 163 Meter) und wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und hieß zunächst Rajon Welykyj Tokmak, 1930 kam er zur neu erschaffenen Oblast Dnipropetrowsk, 1939 dann zur neugeschaffenen Oblast Saporischschja. Nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde das Rajonsgebiet 1942 in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert und lag hier im Generalbezirk Dnjepropetrowsk, Kreisgebiet Halbstadt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es wieder zur Sowjetunion/Ukrainische SSR, wurde 1962 analog zur Rajonshauptstadt in seinen heutigen Namen umbenannt uns ist seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Polohy sowie kleineren Teilen im Westen an den Rajon Wassyliwka.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 12 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 55 Dörfer
 1 Ansiedlung

Städte

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Tokmaka
Rajon Polohy
Aufgelöst 2020